Johannes Høsflot Klæbo (* 22. října 1996) je norský běžec na lyžích, pětinásobný olympijský vítěz ze Zimních olympijských her 2018 a 2022. V jihokorejském Pchjongčchangu triumfoval ve sprintu, sprintu dvojic a se štafetou. V roce 2022 obhájil v Pekingu zlato ve sprintu a sprintu dvojic (spolu s Erikem Valnesem) a přidal stříbro se štafetou a svoji první medailí na distančních závodech na vrcholné akci (bronz na klasické desítce). V sezóně 2016/17 vybojoval malý křišťálový glóbus za vítězství v celkové klasifikaci sprintů ve Světovém poháru. 2017/18 vyhrál velký křišťálový glóbus (za celkové vítězství) a malý křišťálový glóbus za (celkové vítězství) ve sprintu. V sezóně 2018/19 vyhrál sérii závodů Tour de Ski a v jeho dvaadvaceti letech se stal nejmladší vítězem tohoto seriálu. V roce 2019 na MS také vyhrál oba sprinty a štafetu. V roce 2021 zvítězil na MS ve sprintu klasicky a jako první běžec obhájil sprintérské zlato, vyhrál i sprinterskou štafetu ( s Erikem Valnesem), a s Norskem i klasickou štafetu 4×10 km. Je tak šestinásobným mistrem světa.

Výsledky ve Světovém poháru 
Všechny výsledky vychází z dat Mezinárodní lyžařské federace (FIS).

Tituly 
 2 tituly – (1× sprint, 1× U23)

Celkové pořadí

Individuální pódiová umístění 
 12 vítězství – (9 – závod Světového poháru, 3 – etapa víceetapového závodu Světového poháru) 
 18 pódií – (14 – závod Světového poháru, 4 – etapa víceetapového závodu Světového poháru) 

 WC – závod Světového poháru
 SWC – etapa víceetapového závodu Světového poháru

Výsledky na MS 
 1 medaile – (1 bronz)

Výsledky na OH 
 3 medaile – (individuálně (sprint) – 1 zlato, štafeta – 1 zlato, sprint dvojic - 1 zlato)

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Norští olympijští vítězové v běhu na lyžích
Norští stříbrní olympijští medailisté
Norští bronzoví olympijští medailisté
Mistři světa v běhu na lyžích
Juniorští mistři světa
Vítězové Tour de Ski
Vítězové Světového poháru v běhu na lyžích
Narození 22. října
Narození v roce 1996
Žijící lidé
Muži
Narození v Trondheimu